Unthank peut faire référence à :

Lieux 

Unthank Hall

Unthank (Moray)

Personnalités 

 (1846-1915), personnalité mormone
 Rachel et Becky Unthank, chanteurs du groupe The Unthanks
 (1899-1977), personnalité de l'Oregon,
 (1929–2000), fils de DeNorval Unthank, architecte
 (1909–1987), cycliste australienne

Voir aussi 
 Unthank Collection, Melbourne, Australie.
 
 Unthank End